Junquilho é um nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Schoenoplectus juncoides
 Narcissus jonquilla